Дже́нна Алекса́ндра Маккóркелл (; род. 15 сентября 1986, Колрейн, Лондондерри) — британская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Одиннадцатикратная чемпионка Великобритании (2003—2005, 2007—2014).

Начала заниматься фигурным катанием в семь лет. Владела всеми прыжками в три оборота. На главных международных турнирах занимала относительно невысокие места: на чемпионатах Европы её наилучший результат — восьмое место в 2008 году, а чемпионатах мира — четырнадцатое в 2010 и 2012 годах.

На чемпионате мира 2009 года завоевала для Великобритании одну лицензию в женском одиночном катании на Олимпийские игры в Ванкувере. На Играх она упала во время выполнения короткого проката, вследствие чего не попала в произвольную программу. На Олимпиаде-2014 Маккоркелл стала двадцать пятой, ей не хватило 0,22 балла для прохода в финальную часть соревнований.

В мае 2008 года вышла замуж за бельгийского фигуриста Кевина ван дер Перрена. В 2014 году завершила соревновательную карьеру, после чего основала компанию по производству спортивной одежды Chique Sport. Вместе с мужем тренировала и проводила обучающие семинары для фигуристов по всей Европе. В 2019 году родила ребёнка.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Дженна Маккоркелл на официальном сайте Международного олимпийского комитета.
 
 Дженна Маккоркелл на официальном сайте Британской олимпийской ассоциации.
 

Фигуристы Великобритании
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Великобритании по фигурному катанию